Plebejus aquilo är en fjärilsart som beskrevs av Jean Baptiste Boisduval 1833. Plebejus aquilo ingår i släktet Plebejus och familjen juvelvingar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Juvelvingar
aquilo